Ноготков-Оболенский — фамилия.

Известные носители:
 Ноготков-Оболенский, Иван Андреевич — русский военачальник из княжеского рода Ноготковых-Оболенских, первый воевода Царевококшайска.
 Ноготков-Оболенский, Михаил Андреевич (ум. после 1579) — воевода в царствование Ивана Грозного, старший из троих сыновей князя Андрея Васильевича Ноготкова-Оболенского.
 Ноготков-Оболенский, Фёдор Андреевич (ум. 1603) — окольничий и воевода, затем боярин, второй из троих сыновей князя Андрея Васильевича Ноготкова-Оболенского.